

Persone
 Angelo Caramel – pittore (1924-1970)
 Giacomo Caramel – pittore (1890-1988)
 Luciano Caramel – critico d'arte, storico dell'arte, accademico e rettore italiano
 Vladimiro Caramel – ex calciatore italiano

Altro
 Caramel – film del 2007 diretto da Nadine Labaki
 Caramel – personaggio di Winx Club
 Orange Caramel – gruppo musicale sudcoreano

Pagine correlate
 Creme caramel